Мэндилор () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мэндилор, Костас (род. 1965) — американский актёр австралийского происхождения.
 Мэндилор, Луис (имя при рождении — Луи́с Феодосо́пулос; род. 1966) — австралийский актёр греческого происхождения.